Freidank ist der Rufname von:

 Freidank († vermutlich 1233 in Kaisheim), fahrender Kleriker ohne Weihen (Vagant)

Freidank ist der Familienname von

 Carl-Christian Freidank (* 1950), deutscher Ökonom und Hochschullehrer (Universität Hamburg)

Siehe auch: Freydank